Maciej Radziwiłł (ur. 1905, zm. 6 listopada 1994 w Monterey) – ziemianin, uczestnik kampanii wrześniowej, więzień niemieckiego obozu jenieckiego w Murnau.

Życiorys 
Syn Macieja Radziwiłła i Róży z Potockich. Był najmłodszy z rodzeństwa, które tworzyli bracia: Krzysztof, Artur i Konstanty. W czasie podziału spadku otrzymał folwarki w Pacanowie i Słupi. W okresie międzywojennym w obawie przed reformą rolną rozsprzedał część ziemi folwarcznej. Na części ziemi którą pozostawił sobie w Słupi, zbudował dom a la pałac. W okresie Polski Ludowej w pałacu funkcjonował dom pomocy społecznej prowadzony przez albertynki.

Brał udział w kampanii wrześniowej, służąc w 5 Pułku Strzelców Konnych. Po powrocie do domu, okupacyjne władze III Rzeszy zaproponowały mu współpracę. Po odmowie został aresztowany i wywieziony do obozu jenieckiego w Murnau. Po wyzwoleniu obozu przez armię amerykańską, zadecydował o wyjeździe do Ameryki. Na życie zarabiał pracując jako lektor języka polskiego na uniwersytecie w Kalifornii. Zmarł 6 listopada 1994 roku w Monterey w USA.

Przodkowie Macieja Radziwiłła

Przypisy

Bibliografia 
 

Jeńcy Oflagu VII A Murnau
Polscy ziemianie
Konstanty Mikołaj Radziwiłł
Uczestnicy kampanii wrześniowej (strona polska)
Urodzeni w 1905
Zmarli w 1994
Żołnierze 5 Pułku Strzelców Konnych (II RP)